MTK kan betyda:

 MTK– en enhet inom Sveriges försvar, se Marintaktiska kommandot
 MTK Budapest FC – en ungersk fotbollsklubb
 MTK – en finskspråkig centralorganisation för lant- och skogsbruksproducenter i Finland, se Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter
 MTK –  en av Glasbranschens organisationer inrättad kommitté, vars syfte är att se till att glas monteras på ett riktigt sätt, se Monteringstekniska Kommittén